Johann Fiedler ist der Name folgender Personen:

* Johann Christian Fiedler (1697–1765/1768), deutscher Maler
 Johann Friedrich Fiedler (1795–1836), deutscher Jurist und Politiker 
 Johann Nicolaus Fiedler (1801–1877), deutscher Arzt und Politiker